Melay, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Chemillé-en-Anjou
 Melay, commune française de la Haute-Marne
 Melay, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire
 Melay, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie partielle
 Chemillé-Melay, commune française de Maine-et-Loire

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France